

Codici 
 LGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Albay, Legaspi, Filippine